Rockenschaub ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Rockenschaub (* 1981), österreichisches Model und Miss Austria 2001
 Gerwald Rockenschaub (* 1952), österreichischer Künstler und DJ
 Johann Rockenschaub (1886–1968), österreichischer Politiker (CS/ÖVP)
 Michael Rockenschaub (* 1954), österreichischer Bankmanager und Politiker (FDP)
 Ruth Rockenschaub (* 1966), deutsche Schauspielerin und Radiomoderatorin